Halling steht für:
 Halling, norwegischer Volkstanz
 Halling (Moselle), Ortsteil von Puttelange-lès-Thionville, Département Moselle, Frankreich
 Halling (Medway), ein Ort am Medway, westlich von Rochester (Kent)

ist der Familienname von:
 Einar Halling-Johansson (1893–nach 1921), schwedischer Fußballspieler
 Ludwig Halling (1882–nach 1933), deutscher Justizbeamter und Politiker (DDP)
 Thorsten Halling (* 1971), Medizinhistoriker